

Persone 
 Fevzi Çakmak – politico, generale e patriota turco
 Yasin Çakmak – ex calciatore turco

Pagine correlate 
 Diga di Çakmak